Chaloner ist der: 

Vorname folgender Person:
 Chaloner Ogle (1681–1750), britischer Admiral

Familienname folgender Person:
 John Seymour Chaloner (1924–2007), britischer Journalist, Verleger, Schriftsteller und Illustrator
 Judy Chaloner (* 1953), neuseeländische Tennisspielerin
 Mark Chaloner (* 1972), englischer Squashspieler
 Sue Chaloner (* 1953), britische Sängerin, siehe Spooky & Sue

 William Gilbert Chaloner (1928–2016), britischer Paläobotaniker